Vanden Borre est une enseigne belge spécialisée dans la vente de l’électroménager, de matériels informatique et audiovisuel. 

 Anthony Vanden Borre est un joueur de football belge.